Ponga steht für:
 Ponga,  eine Gemeinde in der autonomen Region Asturien in Nordspanien
 Ponga (Boulgou), eine Stadt im Zonsé Department der Provinz Boulgou in Burkina Faso
 Ponga (Baumfarn), einen in Neuseeland endemischen Baumfarn (Cyathea dealbata)
 Ponga (Band), ein Musikquartett aus Seattle
 Ponga (Album), ein Musikalbum der Band Ponga

Ponga ist der Familienname folgender Personen:

 Maurice Ponga (* 5. Juni 1947), Europaabgeordneter aus Neukaledonien